Eva Briegel, une chanteuse allemande;
Hans-Peter Briegel, un footballeur allemand;
Nathanaël Briegel, un guitariste et compositeur français;

Homonymie de patronyme